Фердинанд Бол (также Боль, ; 24 июня 1616, Дордрехт — 24 августа 1680, Амстердам) — нидерландский художник, гравёр и рисовальщик.

Биография 
Фердинанд Бол с 1631 по 1637 год состоял в учениках Рембрандта. Многие его картины в XIX веке ошибочно приписывались его наставнику. В 1652 году стал горожанином Амстердама. В 1660-е гг. был известным художником, но после 1669 года потерял былую популярность. В конце XIX — начале XX века на страницах Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона говорилось: «Особенно прославился он своими портретами и в этом отношении занимает одно из первых мест в ряду выдающихся портретистов голландской школы».

Фердинанд Бол умер 24 августа 1680 года в городе Амстердаме, где в его честь была названа улица Ferdinand Bolstraat.

Примечания

Галерея

Литература

Ссылки 
 Страница Фердинанда Бола на сайте Государственного музея (Амстердам)
 Бол Фердинанд. Картины

Художники золотого века Голландии
Художники-портретисты Нидерландов
Графики Нидерландов